La Capilla puede referirse a:

 La Capilla, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 La Capilla, localidad del estado de Sonora, México;
 La Capilla, municipio de Colombia;
 La Capilla, distrito de Perú;
 La Capilla, playa de Chile.